2 miejscowości w Polsce:
 Stare Chrusty – osada leśna w woj. łódzkim, w pow. łódzkim wschodnim, w gminie Koluszki
 Stare Chrusty – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Rokiciny